60-й полк — название ряда воинских формирований.
 60-й Вирджинский пехотный полк
 60-й гаубичный артиллерийский полк
 60-й Нью-Йоркский пехотный полк
 60-й штурмовой авиационный полк
 Замосцкий 60-й пехотный полк